Manantiales hace referencia a varios artículos:

Hidrografía
Manantial, fuente natural de agua;

Lugares
Manantiales (Uruguay), localidad en el departamento de Maldonado;

En Argentina
Manantiales Grande, paraje del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires; 
Manantiales Chico, paraje del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires;  
Manantiales (Pringles), paraje del partido de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires; 
Manantiales (Argentina), localidad de provincia de Catamarca; 
Manantiales (Jujuy), localidad de la provincia de Jujuy;
Manantiales (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza;

Además
Batalla de Manantiales, enfrentamiento ocurrido el 17 de julio de 1871, en el paraje de Manantiales de San Juan, Uruguay;
Fundación Manantiales, organización no gubernamental uruguaya, dedicada a la prevención y asistencia de las adicciones.